Евгений Сергеевич Крикушенко (род. 25 августа 1986, Баку, Азербайджан) — российский футболист, полузащитник, нападающий московского клуба «Чертаново».

Биография 
Воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) московского футбольного клуба «Спартак» (тренер — Евгений Викторович Воробьёв).

Окончил Московский областной государственный институт физической культуры в Малаховке (Московская область, Люберецкий район).

«Спартак» (Москва) 
С 2002 года играл за молодёжный состав «красно-белых», сначала во втором дивизионе, а затем в турнире дублирующих команд. Всего за период с 2002 по 2007 год провёл 147 матчей за дубль, забил 36 голов. В основном составе «Спартака» дебютировал 15 апреля 2007 года, выйдя на замену в матче премьер-лиги с «Томью». В дальнейшем ещё однажды появлялся на поле, выходя на замену, а также трижды сыграл в матчах кубка России. 

В июне 2007 года в товарищеском матче с футбольным клубом "Анжи" получил тяжелую травму, после которой прекратил выступления на год.

«Крылья Советов» (Самара) 
Перед началом сезона 2008 года перешёл на правах свободного агента в клуб "Крылья Советов" (Самара). В основном составе самарцев закрепиться не смог по причине усугубившейся травмы голеностопа. В итоге провел 71 матч за дублирующий состав и забил 27 голов.

«Чертаново» (Москва) 
22 декабря 2017 года стал игроком московского клуба "Чертаново". В различных турнирах провёл за команду 121 матч на позициях нападающего, атакующего полузащитника и защитника, забил 69 голов по состоянию на 1 июня 2021 года. 

Контракт с московской командой неоднократно продлевался и в настоящий момент действует до 1 августа 2022 года.

Близко дружит с вратарем клуба Олимп-Долгопрудный Ильей Абаевым.

Примечания